Rajkot ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Rajkot
 ein Distrikt in Indien, siehe Rajkot (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Rajkot (Staat)